Ekwatoria
 Ekwatoria Środkowa
 Ekwatoria Wschodnia
 Ekwatoria Zachodnia

Zobacz też 
 Ekwatorius